Mistrovství světa juniorů v hokejbalu 2008 byla juniorská hokejbalová akce roku 2008.

Účastníci

Skupina A 
Tabulka

Zápasy

Skupina B 
Tabulka

Zápasy

Play off

Semifinále

O bronzovou medaili

Finále

Konečné pořadí

Odkazy 

Mistrovství světa juniorů v hokejbalu
Hokejbal v roce 2008
Hokejbal v Kanadě
Sport v St. John's (Newfoundland a Labrador)
Sport v Kanadě v roce 2008